The Sweet Escape Tour — второй концертный тур американской певицы Гвен Стефани в поддержку её второго студийного альбома The Sweet Escape (2006).

Тур был хорошо принят критиками и имел коммерческий успех. The Sweet Escape Tour был двадцать третьим самым успешным туром в США в 2007 году. Доход тура за 55 концертов составил $30,511,669.

Разогрев 
 Эйкон (некоторые концерты в Северной Америке)
 Brick & Lace (некоторые концерты в Северной Америке)
 Ширли Мэнсон (появление-сюрприз 27 апреля 2007 года)
 Hoku Ho (Гавайи)
 The Hall Effect (Колумбия, некоторые концерты в Северной Америке)
 Lady Sovereign (некоторые концерты в Северной Америке)
 Мария Хосе (Мехико)
 Plastilina Mosh (Монтеррей)
 Gym Class Heroes (Океания)
 CSS (Европа)
 Шон Кингстон (некоторые концерты в Северной Америке)
 OneRepublic (некоторые концерты в Северной Америке)

Сет-лист 
 «The Sweet Escape» (исполнялась с Эйконом)
 «Rich Girl»
 «Yummy»
 «4 in the Morning»
 «Luxurious»
 «Early Winter»
 «Wind It Up»
 «Fluorescent»1
 «Danger Zone»
 «Hollaback Girl» 
 «Now That You Got It»
 Попурри:
 «Don't Get It Twisted»
 «Breakin' Up»
 «Cool»
 «Wonderful Life»
 «Orange County Girl»
 Бис:
 «The Real Thing» (Wendy and Lisa Slow Jam Mix) 
 «U Started It»1
 «What You Waiting For?»

1 Исполнялась на некоторых концертах.

Даты концертов 

Музыкальные фестивали и другие выступления
Этот концерт был частью фестиваля Summer Sonic Festival.

Отменённые и перенесённые концерты

Примечания 

Концертные туры Гвен Стефани